Roseville ist der Name folgender Orte:

in Australien:
 Roseville (New South Wales)

in Kanada:
 Roseville (Ontario), Gemeinde North Dumfries

in den Vereinigten Staaten:
 Roseville (Arkansas), Township in Logan County
 Roseville (Illinois)
 Roseville (Iowa), im Floyd County
 Roseville (Kalifornien), Region Sacramento
 eine weitere ehemalige Stadt Roseville in Kalifornien gehört heute als Roseville-Fleetridge zu San Diego
 Roseville (Kentucky)
 Roseville (Michigan), Stadt in der Metropolregion Detroit
 Roseville (Minnesota), Stadt in der Metropolregion Minneapolis-Saint Paul
 Roseville (New Jersey)
 Roseville (North Carolina)
 Roseville (North Dakota), im Traill County
 Roseville (Ohio)
 Roseville (Pennsylvania), gemeindefreies Gebiet im Jefferson County
 Roseville (Tennessee), gemeindefreies Gebiet im Bedford County
 Roseville (Virginia), gemeindefreies Gebiet im Stafford County
 Roseville Colonia, Texas
 Roseville Park, Delaware

Siehe auch
 Roseville Bridge